Schukin steht für:

 Schtschukin, Familienname
 Schukyn, Dorf in der Ukraine